L'Apparition, tableau de Gustave Moreau (v.1875) ;
 L'Apparition, autre tableau de Gustave Moreau (1876) ;
 L'Apparition, tableau de Marc Chagall (1917-1918) ;
 L'Apparition, film québécois de Roger Cardinal (1972) ;
 L'Apparition, court métrage de Pascal Aubier (1986) ;
 L'Apparition, roman français de Didier van Cauwelaert (2001) ;
 L'Apparition, film français de Xavier Giannoli (2018).